Mylagaulidae — семейство вымерших млекопитающих из отряда грызунов. Известны из неогена Северной Америки и Китая. Самый древний представитель —  Trilaccogaulus montanensis из верхнего олигоцена (около 29 млн лет назад), а самый молодой — Ceratogaulus hatcheri, был найден в плиоценовых отложениях (5 млн назад).

Классификация 
Признаны 3 подсемейства:
 Подсемейство Promylagaulinae
 Crucimys
 Promylagaulus
 Trilaccogaulus
 Simpligaulus
 Подсемейство Mesogaulinae
 Mesogaulus
 Подсемейство Mylagaulinae
 Alphagaulus (парафилетический)
 Ceratogaulus
Hesperogaulus
 Mylagaulus
 Pterogaulus
 Umbogaulus
 Род incertae sedis
 Galbreathia — возможно, базальный для Mylagaulinae, но не имеет характерных апоморфий.

Примечания

Литература 
 
 

Вымершие грызуны
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие плейстоцена